Прю:

 Прю, Август (род. 1987) — английский киноактёр.
 Прю Холливелл — персонаж сериала «Зачарованные».